Carolina Di Domenico – conduttrice televisiva e attrice italiana
 Christian Di Domenico – attore teatrale italiano
 Dino Di Domenico – tenore e docente italiano
 Enzo di Domenico – cantautore, paroliere, arrangiatore, attore, compositore italiano
 Filippo di Domenico – scultore italiano
 Francesco di Domenico – architetto italiano
 Francesco Di Domenico – scrittore e giornalista italiano
 Lello Di Domenico – cantante e tenore italiano
 Marcel Di Domenico – ex calciatore lussemburghese
 Massimo Di Domenico – ex tennista italiano
 Mauro Di Domenico – chitarrista, compositore e arrangiatore italiano
 Piero Di Domenico – giornalista e critico cinematografico italiano
 Sven Di Domenico – calciatore lussemburghese